Tewkesbury (stad), een stad in Engeland
 Tewkesbury (district), het district waarin deze stad ligt